Izbisjta (makedonska: Избишта) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Resen, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Izbisjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Izbisjta är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Izbisjta ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kula Izbisjka,  meter över havet,  kilometer nordväst om Izbisjta. Närmaste större samhälle är Ohrid,  kilometer väster om Izbisjta. 

Trakten runt Izbisjta består till största delen av jordbruksmark. Runt Izbisjta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Resen